«Их Кремль» — историко-документальная книга, выстроенная в форме девяти диалогов с социально значимыми персонажами постперестроечной эпохи. Подписана в печать 16 ноября 1992 года. Тираж 50 000 экземпляров.

История 
Идея данного проекта родилась у издателя газеты «Новый Взгляд» Евгения Додолева как ответ на реакцию подписчиков и читателей, которые в редакционной почте задавали вопросы относительно различных аспектов биографий социально значимых современников. 

Девять эксклюзивных интервью выполнены мастером жанра Андреем Ванденко; Евгений Додолев написал послесловие об авторском понимании феномена культа личностей и не является соавтором интервью.

Как отмечали читатели газеты «Аргументы и факты» много лет спустя,

«Московский комсомолец» в сентябре 2010 года отмечал:

Сюжет 
Сюжет как таковой отсутствует — главы выстроены в алфавитном порядке.

В сборнике представлены активные участники постперестроечной политики:
 Виктор Алкснис
 Елена Боннэр
 Дмитрий Васильев
 Владимир Жириновский, который в начале 90-х активно сотрудничал с «Новым Взглядом» как колумнист
 Олег Калугин
 Виталий Коротич, в период работы в США вёл рубрику в эпистолярном жанре в «Новом Взгляде»
 Альберт Макашов
 Александр Невзоров
 Сажи Умалатова

Один из героев сборника, бывший главный редактор журнала «Огонёк» В. Коротич, подчеркивал, что под одной обложкой собраны персонажи трудносовместимые:

См. также 
 Издательский дом «Новый Взгляд»

Примечания

Ссылки 
 Сайт издательства

Публицистика
Книги Андрея Ванденко
Книги Евгения Ю. Додолева
Книги 1992 года
Перестройка в культуре и искусстве